Todorović oder Todorovic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksa Todorović (1899–1990), orthodoxer Militärgeistlicher
 Bora Todorović (1930–2014), serbischer Schauspieler
 Dana Todorović (* 1977), serbische Schriftstellerin
 Darko Todorović (* 1997), bosnischer Fußballspieler
 Dennis Todorović (* 1977), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Dragan Todorović (* 1952), Leiter der Serbischen Radikalen Partei
 Dragana Todorović (* 1974; Jana), serbische Turbo-Folk-Sängerin
 Ivan Todorović (* 1983), serbischer Fußballspieler
 Kuzman Todorović (Kusman Theodorovich, 1787–1858),  Feldmarschalleutnant im kaiserlich-österreichischen Heer   

 Mica Todorović (1900–1981), jugoslawische Malerin
 Mijalko Todorović (* 1913), jugoslawischer Politiker
 Milica Todorović (* 1990), serbische Turbo-Folk-Sängerin
 Ognjen Todorović (* 1989), bosnischer Fußballspieler
 Rade Todorović (* 1974), serbischer Fußballspieler

 Srđan Todorović (* 1965), serbischer Schauspieler und Musiker
 Todor Todorovic (* 1951), Musiker
 Vojo Todorović (1914–1990), jugoslawischer Berufssoldat